Estância turística (desambiguação)

Turismo Termal é destinado à visitação de estabelecimentos ou destinos apropriados ao banho principalmente em estâncias de água mineral ou especificamente sulfurosa..

Turismo termal  é  uma das mais antigas segmentações do mercado turístico iniciada no período clássico com as Termas romanas desenvolvido em localidades que possibilitem o banho, atualmente com a finalidade de terapia pela água em piscinas naturais ou artificiais de uso comunitário, abertas ao público ou em estabelecimentos hoteleiros fechados.

O principal foco do Turismo termal é o banho de água mineral em piscinas naturais com valor medicinal. Podendo ser como ocorre na região de Capacho em Portugal com as suas águas termais sulfurosas ou em Caldas do Jorro com suas piscinas que chegam a 48 °C.
O turismo balnear está associado à praia, tanto a rios como lagos, origina importantes fluxos turísticos que se efetuam a distâncias cada vez maiores.

Ver também 
 Turismo
 Termas romanas
 Termas
 Estância termal
 Balneário

Referências 

Segmentações do turismo